Генриетта Александровна Егорова (23 января 1931—26 января 2007) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Генриетта Александровна Егорова родилась 23 января 1931 года. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс В. Н. Пашенной) в 1953 году.

С 1954 года была актрисой Малого театра, в котором проработала более 50 лет.
 
Умерла 26 января 2007 года в Москве от сердечного приступа. Похоронена на Пятницком кладбище (7 участок).

Награды 
 Заслуженная артистка России (1999).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 июня 2006).

Творчество

Работы в театре 
 «Васса Железнова» М. Горького — Наталья 
 «Село Степанчиково» Ф. М. Достоевского — Прасковья Ильинична 
 «Весёлка» И. Зарудного — Наташа 
 «Веер леди Уиндермиер» О. Уайльда — леди Агата 
 «Живой труп» Л. Н. Толстого — Маша
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Графиня-внучка 
 «Дачники» М. Горького — Калерия 
 «Стакан воды» Э. Скриба — герцогиня Мальборо 
 «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея — Бригс Феркин 
 «Господа Головлёвы» М. Е. Салтыкова-Щедрина — Улита 
 «Мамуре» Ж. Сармана — Элоиза
 «Ночь игуаны» Т. Уильямса — Джудит Феллоуз
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Шарлотта
 «Царь Борис» А. К. Толстого — инокиня Марфа

Фильмография 
  — Крылья — эпизод  
  — Дачники — Калерия Васильевна, сестра адвоката Басова 
  — Каждый день доктора Калинниковой — мать хромой девушки 
  — Господа Головлёвы — Улита 
  — Вишнёвый сад — Шарлотта Ивановна 
  — Недоросль — эпизод 
  — Шут — Анна Васильевна, завуч 
  — Нелюбовь — мама Ромы 
  — Ночь игуаны — Джудит Феллоуз 
  — Смерть и дева 
  — Долгое прощание — Тамара Игнатьевна, тетя Ляли 
  — Многоточие — Марья Антоновна
  — Событие — мадам Вагабундова

Примечания

Ссылки 
 Актриса на сайте Малого театра
 Биография на сайте Кинопоиск.
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Пятницком кладбище